Westernland ist der Name der Schiffe

 Westernland (Schiff, 1883)
 Westernland (Schiff, 1917)

Siehe auch
 Westerland